MD poate fi:

 Mendeleviu, element chimic cu simbolul Md
 Republica Moldova, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .md, domeniu de internet de nivel superior, pentru Republica Moldova
 Maryland, codul poștal al acestui stat SUA

Legături externe 
 
 Mircea Mâciu, Mic dicționar enciclopedic, Editura Științifică și Enciclopedică, 1986, books.google.ro